Sochaczew peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Sochaczew est une powiat
 Sochaczew est une gmina
 Sochaczew est une ville

Homonymie de toponyme